Fenua signifie « territoire », « terre », « pays » (ou souvent « île ») en tahitien. Il a la même signification en wallisien et futunien.

Il désigne donc :
 Tahiti et les îles avoisinantes pour les Tahitiens ;
 Wallis pour les Wallisiens ;
 Futuna pour les Futuniens.

Références

Lien externe 

Géographie de Tahiti
Géographie de Wallis-et-Futuna